Bo Jacobsen kan være flere personer:
 Bo Jacobsen (født 1957) - en dansk kok
 Bo Jacobsen (psykolog) (født 1940) - en dansk psykolog, sociolog og professor emeritus
 Bo Jacobsen (skakspiller) (født 1948) - en dansk skakspiller 

Se også
 Bo Jakobsen - en dansk forsker ved Roskilde Universitet